Desa Kaligondang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaligondang (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 109,41), Jawa Tengah, 
 Desa Kaligondang (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 109,83), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar